Schallwand steht für
 Schallwand, Bauteil des Lautsprechergehäuses
 Akustikwand zum Schallschutz
Siehe auch
Schalwand